Javier Labarthe Correa (Salaverry, 3 de julio de 1924 - Lima, 8 de noviembre de 2001) fue un militar, empresario y político peruano.

Biografía 
Hijo del contralmirante Enrique Labarthe Durand y de María Rosa Correa Santisteban. Nieto del político Pedro Labarthe Effio y descendiente de Estanislao Correa y Garay. Realizó sus estudios escolares en el Colegio de La Inmaculada y en el Colegio Maristas. Ingresó a la Escuela Naval en 1937 y egresó en 1944 como alférez. Sirvió a la Marina de Guerra durante siete años. Cursó estudios de Economía en la Universidad de Washington. 

En 1948 fue Jefe de la Guarnición Naval de Talara. En 1950 dejó la Armada Peruana para dedicarse a la industria pesquera. Trabajó en la industria hasta 1967. Propietario de la Agencia de Aduanas Labarthe, especializada en despachos de harina y aceite de pescado. Fue director de la Sociedad Nacional de Pesquería y vicepresidente del Comité Mundial de Pesquería de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Diputado 
En las elecciones generales de 1963 postuló a la Cámara de Diputados, resultando elegido por la Unión Nacional Odriista (UNO), ejerció como diputado por El Callao hasta el golpe de Estado que dio origen al Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.

Fue elegido nuevamente como diputado por El Callao en las elecciones generales de 1980 por el Partido Aprista Peruano y reelegido en las elecciones generales de 1985 con 9,832 votos preferenciales.

Ministro de Pesquería 
En julio de 1986 fue designado Ministro de Pesquería por el presidente Alan García. Ejerció el cargo hasta junio de 1988.

Genealogía

Referencias 

Ministros de la Producción de Perú
Diputados de Perú 1963-1968
Diputados de Perú 1980-1985
Diputados de Perú 1985-1990
Diputados por El Callao